Windesheim kan have flere betydninger:
 Windesheim, Holland, et sted i Holland, nær Zwolle
 Christelijke Hogeschool Windesheim, en højere kristen uddannelsesinstitution der
 Det Augustinske kloster, som lagde navn til Windesheimkongregationen
 Windesheim, Tyskland, et område i Rhinland-pfalzgrevskabet i Tyskland